

Cinema e televisione 
 Feel Good – serie televisiva britannica
 Feel Good – film del 2015 diretto da Wutichai Jettrakulwit

Musica 
 Feel Good – album di Ike & Tina Turner del 1972
 Feel Good – singolo di Ike & Tina Turner del 1972
 Feel Good – album di Abigail del 1995
 Feel Good – singolo di Phats & Small del 1999
 Feel Good – album dei Take 6 del 2006
 Feelgood – singolo di Ola Svensson del 2008
 Feel Good – album di Che'Nelle del 2010
 Feel Good – singolo di Modestep del 2011
 Feel Good – album degli Internet del 2013
 Feel Good – singolo di Robin Thicke del 2013
 Feel Good (It's Alright) – singolo dei Blonde del 2013
 Feel Good – singolo di Gryffin e Illennium del 2017